Ringsdorff ist Name oder wesentlicher Namensbestandteil von:

 Alexander Ringsdorff, deutscher Unternehmer 
 Hans Ringsdorff (* 1887; † 1951), deutscher Unternehmer
 1. FC Ringsdorff-Godesberg, Sportverein aus dem Bonner Stadtteil Bad Godesberg

Siehe auch:
 Ringsdorf
 Ringstorff